Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Seattle 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Greer Stevens e Virginia Wade 6-4, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Laura duPont /  Pam Shriver (semifinali)

 Greer Stevens /  Virginia Wade (finale)
 Mima Jaušovec /  Anne Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Seattle 1980